Miravete steht für:

 Miravete de la Sierra, eine Gemeinde in der aragonesischen Provinz Teruel, Spanien

Miravete ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorio Barradas Miravete (1982–2010), mexikanischer Politiker